Adolfo Aldana Torres (San Roque, 1966), futbolista andalús que va començar com a davanter i després passà a migcampista o interior dret 
 Francisco de Aldana (Nàpols, 1537 - Kasr al-Kabir, Marroc, 1578), militar espanyol i poeta en llengua castellana, en la segona fase del Renaixement espanyol
 Joan Aldana (segles XV-XVI), militar al servei de Ferran el Catòlic i de Carles I d'Espanya
 Marc Antoni Aldana (Tortosa, 1529 - 1591), militar i poeta, fill de Joan Aldana
 Thelma Aldana o Thelma Esperanza Aldana Hernández de López (Gualán, 1955), advocada i notària guatemalenca, magistrada de la Cort Suprema
 Palau Aldana i Abària, edifici de Tortosa (Baix Ebre)